Arnthor Birgisson – cantautore e produttore islandese-svedese
 Hrafnkell Birgisson – designer islandese
 Jón Þór Birgisson – chitarrista e cantante islandese, meglio noto con lo pseudonimo Jónsi
 Sævar Birgisson – sciatore di fondo islandese